Can Serra – stazione della metropolitana di Barcellona
 Can Serra – quartiere de L'Hospitalet de Llobregat
 Casa Serra (Can Serra in catalano) – palazzo di Barcellona